Dragan Lakićević – poeta, romanziere, traduttore ed editore serbo
 Ivan Lakićević – calciatore serbo, difensore
 Slobodan Lakičević – calciatore montenegrino, difensore